Unter Überhang versteht man

 einen Felsen – oder auch eine künstliche Kletterwand – mit einer Steigung über 90°, siehe Überhang (Felsformation)
 Wurzeln und Zweige, die in ein Nachbargrundstück ragen, siehe Überhang (Nachbarrecht) 
 im Wahlrecht ein Überhangmandat
 die pharmakologische Nachwirkung von Medikamenten, Alkohol und anderen Drogen
 ein Maß aus dem Fahrzeugbau; siehe Überhang (Fahrzeug)
 in der Architektur eine Auskragung, also das Vorspringen eines höher gelegenen Geschosses; seltener ein Dachüberstand, also das Vorspringen der Dachtraufe